Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1966 – zawody w skokach narciarskich przeprowadzone pomiędzy 19 a 27 lutego tego roku na skoczniach narciarskich w Oslo w ramach mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym. 

Zawody odbyły się na dużej skoczni Holmenkollbakken i normalnej Midtstubakken. Po raz drugi w ramach mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym rozegrano dwie konkurencje w skokach narciarskich. W obu konkursach triumfował Bjørn Wirkola, stając się pierwszym skoczkiem narciarskim, w dorobku którego znalazły się dwa złote medale mistrzostw świata zdobyte podczas jednej edycji imprezy. Srebrnymi medalistami zostali Dieter Neuendorf na skoczni dużej oraz Takashi Fujisawa na skoczni normalnej, a brązowymi – Paavo Lukkariniemi na dużym obiekcie i Kjell Sjöberg na normalnym.

W 1966 roku po raz siedemnasty skoczkowie narciarscy startowali w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym, a po raz drugi (po MŚ w 1930 roku) miało to miejsce w Oslo.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni normalnej (19.02.1966)

Konkurs indywidualny na skoczni dużej (27.02.1966)

Przypisy 

Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
1966 w sportach zimowych
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019